Grüner Strom steht für:

 Ökostrom, Strom aus erneuerbaren Energiequellen
 Grüner Strom Label, Verein zur Zertifizierung von Ökostrom und Biogas bzw. Gütesiegel desselben